Ла Мира има више значења:

 Ла Мира (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мира (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мира (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мира (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мира (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мира (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мира (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику